Isidro Casado de Acevedo y Rosales (Milán, 29 de mayo de 1667-1739), fue un diplomático milanés al servicio del rey Felipe V de España, quién le concedió los títulos de vizconde de Alcázar Real y marqués de Monteleón, fue firmante, junto al duque de Osuna, del Tratado de Utrecht representando a España.

Biografía
Fue hijo de Pedro Casado de Acevedo (1640-1707) y de  María Teresa Martínez del Mazo y Velázquez (Madrid, 13 de enero de 1648-1692), por parte de su padre era nieto de Isidro Casado de Acevedo (1600--1658) y Catalina Ordoño de Rosales; por parte de su madre era nieto del pintor Juan Bautista Martínez del Mazo y de Francisca de Silva Velázquez y Pacheco.

Descendía de tres generaciones de reconocidos pintores españoles por el lado materno, su abuelo fue Juan Bautista Martínez del Mazo, su bisabuelo Diego Velázquez y su tatarabuelo Francisco Pacheco.

Miembro del Real y Supremo Consejo de Indias y gentilhombre de cámara de Su Majestad el Rey Felipe V de España y uno de sus embajadores en el Tratado de Utrecht de 26 de junio de 1714.

Matrimonio y descendencia
Se casó en 1698 con María Francisca de Velasco (Cádiz, 1677-París, 1709), hija ilegítima de Francisco Antonio Fernández de Velasco y Tovar, dos veces virrey de Cataluña, primer marqués de Castrojal y capitán general de los ejércitos, con una mujer desconocida, tuvieron cuatro hijos:  

 Isidro Casado y Rosales(1700-1739), II marqués de Monteleón, casado con María de Puya y Gago, con descendencia

 Antonio Casado y Velasco (Milán, 1703-Bruselas, 19 de noviembre de 1740), marqués de Monteleón, casado en Hälsingborg en 1721 con la condesa Margaretha Huguetan de Gyldensteen (1702-1766), hija de Jan Hendrik Huguetan primer conde de Gyldensteen (1664-1749), y de su primera esposa Suzanne Testas (21 de enero-1703), de quien tuvo una hija, y casado segundas nupcias en La Haya el 22 de abril de 1708 con la condesa Maurice Margaretha van Nassau-de Lek, hija del conde Willem Adriaan van Nassau-de Lek, y de su esposa Elisabeth van der Nisse. 

 Enriqueta Juana Francisca Susana Casado y Huguetan (La Haya, 2 de mayo de 1725 - Sonderburg auf Alsen, 6 de enero de 1761, sepultada en Hohenleuben), IV marquesa de Monteleón, casada en Copenhague el 16 de diciembre de 1746 con el conde Enrique VI de Reuss Köstritz (1748) (Dittersbach, 1 de julio de 1707-Köstritz,17 de mayo de 1783), de quien tuvo siete hijos.

 Francisca Casado Rosales Velasco (1705 - 1761).

 José Francisco Casado Rosales Velasco (? - 1744). Se casó por primera vez con Isabel Piscantori y en segundas nupcias con María Francisca del Río.

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía 

Vizcondes de España
Marqueses de España
Embajadores de España en los Países Bajos
Guerra de sucesión española en Cataluña
Familia Acevedo
Nacidos en Milán